TruBit é uma exchange global de criptomoedas fundada no México.  A empresa foi fundada em 2020, inicialmente sob o nome de Mexo, com o apoio da Galactic Holdings.

Em outubro de 2022, foi anunciado o lançamento da carteira TruBit e o rebranding de sua exchange Mexo, que passou a se chamar TruBit Pro.

História 
A TruBit foi fundada no dia 20 de agosto de 2020, sob o nome Mexo, e com o apoio da Galactic Holdings, uma das maiores incubadoras de projetos blockchain e fundo de capital de risco da América Latina. A empresa é composta por um time de líderes da indústria blockchain na América Latina, e tem apoio de um grupo de especialistas internacionais.

Em outubro de 2020, a empresa lançou seu programa de embaixadores para México, Argentina, Venezuela, El Salvador, Colômbia e outros países da América Latina de língua espanhola. Por isso, neste primeiro momento, o Brasil não foi incluído.  Além disso, a Mexo lançou seu primeiro esforço educacional sobre trading em espanhol, totalmente gratuito. 

Em novembro de 2020, a Mexo lançou uma competição de trading para novos usuários da América Latina. Em junho do ano seguinte, a Mexo firmou uma importante parceria com a Moneta Digital (MMXN), a primeira stablecoin pareada ao peso mexicano.  Em agosto do mesmo ano, a Mexo completou seu primeiro aniversário e, para comemorar, dez novas parcerias foram estabelecidas, incluindo projetos de DeFi, GameFi e também na mídia.

Em novembro de 2021, a companhia anunciou sua participação como patrocinadora da nona edição da Conferência de Bitcoin e Blockchain da América Latina(LaBitConf), realizada no mesmo mês.

Em outubro de 2022, a Galactic Holdings anunciou o lançamento da carteira TruBit. No mesmo mês, também foi anunciado pela Galactic o processo de rebranding da exchange Mexo, que passou a se chamar TruBit Pro.

Links externos 
 Site oficial

Empresas fundadas em 2020
Empresas